HMAS Albatross kan avse:

, ett sjöflygplansfartyg sjösatt 1928, togs ur tjänst 1933 och överfördes till Royal Navy 1938
HMAS Albatross (flygflottilj), en marin flygflottilj vid Nowra, New South Wales, som öppnades 1948 och som år 2012 fortfarande är aktiv

Se även
 - flera fartyg i brittiska Royal Navy